Это список наиболее известных эмуляторов игровых консолей.

Аркадные автоматы

Консоли Atari

Atari 2600

Atari 5200

Atari 7800

Atari Jaguar

Atari Lynx

Консоли Nintendo

Nintendo Entertainment System

Super Nintendo Entertainment System

Nintendo 64

GameCube

Wii

Wii U

Nintendo Switch

Карманные консоли

Virtual Boy

Game Boy / Game Boy Color

Game Boy Advance

Nintendo DS

Nintendo 3DS

Консоли Sega

Master System

Mega Drive (Genesis) / Sega CD / Sega 32X

Sega Saturn

Dreamcast

Консоли Sony

PlayStation

PlayStation 2

PlayStation 3

PlayStation 4

Карманные консоли

PlayStation Portable

PlayStation Vita

Консоли Microsoft

Xbox

Xbox 360

Остальные

BizHawk, higan, MAME, Mednafen, MESS, Pantheon 
Список программ, способных эмулировать множество систем:

3DO Interactive Multiplayer

TurboGrafx-16 / PC Engine

Amiga CD32 и Amiga CDTV

ColecoVision

Примечания

Литература 
 
 
 

Ретрокомпьютинг
Виртуальные машины